Аргентинский жестовый язык (Argentine Sign Language; , LSA) — жестовый язык, который распространён среди глухих, проживающих в Аргентине. Глухие люди посещают отдельные школы, а также используют местные языки жестов за пределами школы.

У аргентинского жестового языка есть кордовский диалект. Присутствуют некоторые региональные различия (например, между Буэнос-Айресом, Кордовой, Мендосой), но большинство глухих игнорируют различия и обычно считают своим языком АЖЯ (Р. Касерес 2013). В стране 37 школ для глухих, в некоторых используется аргентинский жестовый язык.

Примечания

Литература 
 CARVALHO, Paulo Vaz de. breve História dos Surdos no Mundo. [S.l.]: SurdUniverso, 2007. 140 p
 Nonmanual negation and assertion in Argentine Sign Language. Veinberg, Silvana. 1993.
 Interrogation in Argentine Sign Language: Non-manual Markers. Veinberg, Silvana. 1000.
 Argentine Sign Language: a language of Argentina. n.a. 2013. SIL International.

Ссылки 
 Аргентинский жестовый язык на Ethnologue
 Joshua Project
 Словари аргентинского жестового языка  и 
 Видео

Языки Аргентины
Жестовые языки по алфавиту